Дмитрий Анатольевич Бухман (род. 27 мая 1985 года, Вологда, СССР) — израильский предприниматель российского происхождения и сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix. По итогам 2020 года компания занимала третье место в рейтинге мобильных издателей мира по объёму выручки. В 2016 году получил гражданство Израиля, с 2020 года проживает в Лондоне.

Биография 
Дмитрий Бухман родился 27 мая 1985 года в Вологде. Рос в небогатой семье: отец был ветеринаром на мясокомбинате, а мать — кадровиком на шарикоподшипниковом заводе. Вместе со старшим братом Игорем (1982 г.р.) в 1990-е увлекался играми и программированием.

В 2002 поступил в Вологодский государственный педагогический университет на отделение прикладной математики и в дальнейшем выпустился со специальностью «математик, системный программист». В университетские годы на дальнейшее становление Дмитрия повлиял один из преподавателей, который показал, что на условно-бесплатном ПО (shareware) можно зарабатывать.

В 2001 году вместе с братом начал разрабатывать игры. Первая игра Discovera, выпущенная в том же году, была похожа на Xonix. Братья выставили на неё цену в 15$, загрузили в 200 каталогов приложений и выручили в первый месяц 60$.

Playrix 
К 2004 году Игорь и Дмитрий Бухманы выпустили три игры и 30 скринсейверов, которые приносили вместе около 10 тысяч долларов в месяц. Братья основали компанию Playrix, сняли офис в Вологде и на первом этапе наняли около 10 сотрудников. К концу 2007 года компания выпустила уже около 15 казуальных игр и свою первую игру для PC, и достигла 300 тысяч долларов ежемесячной выручки.

В 2009 году братья заинтересовались разработкой free-to-play игр для смартфонов, но продолжали создавать игры для PC. В 2012 году компания запустила первую игру для соцсети Facebook — Township, её же в первой портировали на платформы iOS и после на Android. В дальнейшем Playrix выпустила игры Gardenscapes (2016), Homescapes (2017), Wildscapes (2019) и Manor Matters (2020).

За 2019 год Playrix выручила около $1,7 млрд и потратила около $100 млн на покупку долей в сторонних игровых студиях. В 2020 году в компании работало более 2500 человек в 25 офисах по всему миру. В феврале 2021 аналитическая компания App Annie поставила Playrix на третье место в мировом рейтинге разработчиков мобильных игр по объёму годовой выручки.

Состояние 
По оценке Bloomberg Billionaires Index, на сентябрь 2020 доля Дмитрия Бухмана в Playrix стоила $3,9 млрд. В апреле 2021 года журнал Forbes оценил состояние Дмитрия Бухмана в $7,9 млрд, он занимал 22-е место в рейтинге богатейших людей России и, по данным на 29 июня 2021, 311-е место в мире.

На 2022 год занимает 6 место в списке богатейших израильтян и 239 место в мире с состоянием $8,1 млрд.

Личная жизнь 
Женат, имеет троих детей. Проживает в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
 «В России наши игры в топе. Но бренд не знает почти никто»  (19 апреля 2019)
видео-интервью
 «Русские норм»: «Миллиардеры из Вологды»  (4 сентября 2019)
 Парфенон № 38: «Как братья Бухманы стали миллиардерами, а онлайн Вологда — глобальной»  (23 сентября 2019)

Предприниматели России
Программисты России
Миллиардеры России
Русские эмигранты четвёртой волны в Великобритании